Сейхан:

 Сейхан — район в провинции Адана.
 Сейхан — река в Турции.
 Сейхан, Толга (род. 1977) — турецкий футболист.